Гаплогруппа G1 (M285) — гаплогруппа Y-ДНК, входит в гаплогруппу G (Y-ДНК) (M201).

Появилась 26,5 тыс. лет назад из макрогруппы G. Последний общий предок современных носителей гаплогруппы G-1 жил 19 400 лет назад (даты определены по снипам компанией YFull).

Дерево G1 
Дерево гаплогруппы G1 выглядит следующим образом:

 • G1 M342, L833, M285
 • • G1* -
 • • G1a L1324, L1325, L1327, L1414
 • • • G1a* -
 • • • G1a1 L201, L202, L203
 • • • G1a2 L1323
 • • G1b L830, L831, L832, L834, L835

География распространения 
G1 распространена на севере Среднего Востока, особенно в Иране, встречается с частотой 5,0-7,5% среди евреев-ашкенази.

Пик линии G1 зафиксирован в Турции — порядка 5 %. В ОАЭ линия встречается с частотой 2,5 %, а в Пакистане около 1 %. В Саудовской Аравии — около 0,5 %. Также встречается в Юго-Восточной Европе (Греция) и на Кавказе (среди адыгейцев — 0,7 % (154)).

С частотой 10—20 % встречается у пуштунов и калашей. Также встречается у армян с частотой 11 % (G1 и G2) в том числе у амщенцев (GG266) - 35%, у узбеков с частотой 8.6%. Самое большое скопление разновидностей гаплогруппы находится в Ливане (Финикия). Очень высока частота встречаемости гаплогруппы G1а2 (L1323) среди аргынов Казахстана - около 80 %, по другим данным 67%. 

Также встречается в Юго-Восточной Европе (Греция) и на Кавказе (среди адыгейцев — 0,7 % (154)).

Палеогенетика

Средние века 
Мадьяры
 MH-137 | MHper137S __ Magyarhomorog-Kónyadomb (grave 137) __ Хайду-Бихар, Северный Альфёльд, Венгрия __ XI век __ М __ G1a1a2a~ (G-Z26335) # H11a > H11a2e*.

Империя Юань
 ZZS26 __ Шанду (Zhenzishan cemetery) __ Шилин-Гол, Внутренняя Монголия, Китай __ XIII век __ М __ G1a1 (Z3175).

Новое время 
Казахское ханство
 B2_B5 __ Куйгенжар __ Алматинский район, Нур-Султан, Казахстан __ 1744-1824 CE (166±40 BP, LTL20393A) __ М __ G1b-L830 # R2+13500.

Гаплогруппы Y-ДНК

Примечания

Публикации 
2010
 
2015
 
2021

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090212123407/http://members.cox.net/morebanks/MoreG2.html
 

G